Nocturnes (Trois Nocturnes o Tre Notturni) – composizione di Claude Debussy
 Nocturnes – album del gruppo Uh Huh Her del 2011
 Nocturnes – album di Little Boots del 2013

Pagine correlate 
 Nocturne